Una organización internacional es toda organización formada normalmente por sujetos de derecho internacional público y regulada por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance, o presencia internacional y unos fines comunes. En el uso cotidiano, el término es generalmente reservado para las organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son Estados soberanos u otras organizaciones. Sin embargo, ante la evolución y como producto de la globalización existe una distinción reciente entre:
 Organización internacional pública, u organización intergubernamental (OIG).
 Organización internacional privada, u organización no gubernamental (ONG).
Las organizaciones internacionales funcionan como espacios en donde distintos intereses de diferentes Estados o instituciones se ven reflejados y buscan cubrirse de forma conjunta. De acuerdo a la tradición Grociana, estas organizaciones funcionan como foros o espacios óptimos para la creación de contratos sociales, de forma tal que estas pueden entenderse como espacios de colaboración entre distintos actores para la optimización y generación de nuevos lineamientos sociales, e incluso políticos y económicos. 

Cabe destacar que no todas las organizaciones internacionales buscan la cooperación e integración económica, política y social.

Distinciones recientes 
Si bien muchas organizaciones no gubernamentales, un término que se utiliza para referirse generalmente retrasos privadas con alcance internacional como Cruz Roja, Amnistía Internacional, o Médicos Sin Fronteras, tienen, sin duda, presencia y objetivos internacionales, es en el sentido de organizaciones intergubernamentales que el término "organización internacional" ha sido más utilizado. Las organizaciones no gubernamentales tienden a enfocarse más en cuestiones mundiales a niveles particulares en lugar de problemas de Estado a niveles sistémicos.

Por lo tanto, organización internacional se ha convertido en un término menos específico. Documentos y listas oficiales y técnicas ahora favorecen el de organización intergubernamental (OIG) (en habla hispana muchas veces referida como organismo internacional) y de organizaciones no gubernamentales (ONG) para garantizar la claridad.

El Diccionario Penguin de Relaciones Internacionales, confirma que "las organizaciones internacionales modernas son de dos tipos básicos, la variedad "pública" conocida como organizaciones intergubernamentales (OIG) y la variedad "privada", organización no gubernamental internacional (ONG).
Las organizaciones internacionales son unas distinciones recientes muy buenas en colaboración para todos.

Características de una OIG y una ONG.

Organización Internacional Pública, u organización intergubernamental (OIG). 
Según Michel Virally, una OIG es una asociación de estados, establecida por un acuerdo entre sus miembros y dotada de un aparato permanente de órganos, encargado de perseguir la realización de objetivos de interés común por medio de una cooperación entre ellos.

Características 
 Carácter interespacial: asociación de Estados abrazados.
 Base voluntaria: se crean por un tratado entre Estados, que es llamado tratado instituyente.
 Sistema permanente de órganos: la permanencia de la organización tiene un valor político de primera magnitud en cuanto contribuye a firmar su independencia frente a los Estados miembros.
 Voluntad autónoma: el proceso de adopción de decisión por sus órganos le permite expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de los Estados miembros.
 Competencia propia: competencias de atribución, es decir, las asignadas de manera expresa o implícita en el tratado instituyente.
 Cooperación internacional institucionalizada: constituyen el instrumento para alcanzar un objetivo que no es otro que la satisfacción de intereses comunes a los Estados.

Organización internacional privada, u organización no gubernamental (ONG) 
Son organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es el no lucrar. Por lo general son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y misión común, pudiendo obtener financiación del Gobierno, de otras ONG (como fundaciones), o de individuos o empresas particulares.

Unión supranacional 
La unión supranacional es un sistema político en el cual determinados Estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno (en mayor o menor medida, dependiendo del grado de supranacionalidad) a organismos internacionales que afectan a más de una nación. Uno de los objetivos de los gobiernos supranacionales desde el punto de vista de la teoría del globalismo neoliberal es la internacionalización de la economía, la liberalización de barreras comerciales, la implantación de sistemas monetarios supranacionales, etc., aunque se pueden tener otros objetivos, como son la regulación de las transacciones internacionales y la preservación de los derechos humanos, el medio ambiente y otros objetivos similares.

Organizaciones intergubernamentales 

Según la cancillería de Colombia, Los organismos intergubernamentales nacen de tratados internacionales que reúnen a los Estados, o a partes de sus gobiernos, alrededor de asuntos de interés común como la ayuda humanitaria, las políticas marítimas, la migración, las acciones financieras, entre otros.
 
Dentro de los diversos organismos intergubernamentales a los cuales pertenece Colombia, se encuentran: la Organización Internacional de Policía (INTERPOL), la Unión Latina, la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la Organización Internacional del Café (OIC).

Organizaciones transcontinentales 

Sitio Oficial: https://www.wto.org/

Sitio oficial: http://www.un.org/
Sitio oficial: http://www.oecd.org/

Organizaciones en África

Organizaciones en América

Organizaciones en Asia

Organizaciones en Europa

Organizaciones en Oceanía

Organizaciones internacionales extintas

Organizaciones internacionales suspendidas

Organizaciones deportivas

Naciones Unidas

Principios 
 Igualdad soberana sobre los Estados miembros.
 Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas en la Carta.
 Obligación de solución pacífica de las controversias internacionales.
 Proscripción del recurso a la amenaza o uso de la fuerza.
 Obligación de los Estados miembros de prestar ayuda a la Organización en cualquier acción ejercida de conformidad con la Carta y de abstención de ayuda al Estado contra el que la Organización ejerza acción preventiva o coercitiva.
 La Organización hará que los Estados no miembros se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida necesaria para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
 No intervención de las Naciones Unidas en asuntos de jurisdicción interna de los Estados miembros.

Propósitos 
 Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y, con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y suprimir actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz de conformidad con los principios de justicia y el derecho internacional.
 Fomento de relaciones de amistad entre naciones, basada en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos.
 Realización de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
 Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar los propósitos comunes.

Organizaciones observadoras 
 Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
 Comité Internacional de la Cruz Roja
 Comunidad del Caribe
 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
 Liga de los Estados Árabes
 Organización para la Cooperación Islámica
 Organización Internacional de la Comunidad de Habla Francesa
 Organización Internacional para las Migraciones
 Organización Jurídico Consultiva para los países de Asia y de África
 Secretaría del Commonwealth
 Tribunal Internacional del Derecho del Mar
 Unión Africana
 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales
 Unión Interparlamentaria
 Unión Europea
 Unión de Naciones Suramericanas

Notas

Enlaces externos 

 Página oficial de las Naciones Unidas
 Carta de las Naciones Unidas
 Enlaces a los organismos de la ONU
 Búsqueda de documentos de Naciones Unidas
 Servicio Internacional de Radio de la ONU
 Campaña para la Asamblea Parlamentaria de la ONU.

Véase también
 Alianzas regionales